Hart se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hendrik 't Hart
 Maarten 't Hart